Lors de la saison 2012-2013, le FC Lausanne-Sport est engagé dans deux compétitions officielles : le Championnat Suisse et la Coupe de Suisse. Cette saison suit la saison 2011-2012 qui a vu le club lausannois remonter dans l'élite suisse et se maintenir sans avoir à passer par les barrages.

Contingent

Transferts (été 2012)

Départs 
 Martin Rueda (BSC Young Boys)
 Alex Kern (GC)
 Thierno Bah (Al Taawoun/Arabie Saoudite)
 Nelson Borges (?)
 Fabio Coltorti (RB Leipzig/ALL)
 Marko Muslin (Wil)
 Junior Negrão (Tombense/BRE)
 Alexandre Pasche (Servette)
 Aleksandar Prijovic (retour Sion)
 Sekou Sanogo (retour Thoune)
 Emil Lyng (?)
 Nestor Susaeta (Guadalajara/ESP)
 Gael Nlundulu (?)
 Steven Lang (Servette).
 Frédéric Page (?)

Arrivées 
 Laurent Roussey 
 Signori Antonio - (Team Vaud U18)
 Thomas Castella - (NE Xamax U21)
 Chris Malonga - (AS Monaco, prêt)
 Rodrigo Lacerba - (FC Sion)
 Mickaël Facchinetti - (Chievo Verone "Serie A")
 Gabriel Garcia de la Torre «Gabri» (FC Sion)
 Yannis Tafer (Olympique Lyonnais B/FRA)
 Baptiste Buntschu (Formé au club)
 Florian Gudit (Formé au club)
 Numa Lavanchy (Formé au club)
 Bashkim Sukaj (Formé au club)
 Mehmed Begzadić (Formé au club)

Résultats

Classement Super League

Calendrier de Super League du FC Lausanne-Sport (phase 1) 

|}

Coupe de Suisse 

|}

Matchs amicaux 

|}

Notes et références

Notes

Références 

2012-2013
Lausanne
Saison 2012-2013 de football en Suisse